Příjmení Rogl nosí více významných osobností:

 Johann Rogl (1826–1899) – rakouský politik německé národnosti
 Josef Rogl (1907–1978) – československý fotbalový funkcionář
 Roman Rogl (1939–1997) – český výtvarník